Oreja de liebre puede referirse a:
El nombre común de la planta Alisma plantago-aquatica.
El nombre común de la planta Asclepias glaucescens.
El nombre común de la planta Asclepias linaria.
El nombre común de la planta Bupleurum falcatum.
El nombre común de la planta Bupleurum rigidum.
El nombre común de la planta Bupleurum rotundifolium.
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium.
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Plantago lanceolata.
 El nombre común de la planta Plantago major.
El nombre común de la planta Scorpiurus muricatus.